Bjerget kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bjerget (Egernsund Sogn) – en bebyggelse i Egernsund Sogn
 Bjerget (Gjøl Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gjøl Sogn
 Bjerget (Kværkeby Sogn) – en bebyggelse i Kværkeby Sogn
 Bjerget (Lild Sogn) – en bebyggelse i Lild Sogn
 Bjerget (Lønborg Sogn) – et areal i Lønborg Sogn
 Bjerget (Tornby Sogn) – en bebyggelse i Tornby Sogn
 Bjerget (Vejle Sogn) – en bebyggelse i Vejle Sogn
 Bjerget (Vilslev Sogn) – et areal i Vilslev Sogn
 Bjerget (Vroue Sogn) – en bebyggelse i Vroue Sogn
 Bjerget (Vrå Sogn) – et areal i Vrå Sogn
 Bjergets Idrætsanlæg - idrætsanlæg i Kjellerup

 Ludvig Holberg har brugt 'Bjerget' som en fiktiv lokalitet på Sjælland, således i komedierne Erasmus Montanus og Jeppe på Bjerget. En anden opfattelse er at bjerget er bydelen Sankt Jørgensbjerg i Roskilde, som tidligere var en landsby med navnet Bjerget.

 Betegnelsen 'på bjerget mener man' betegner den opfattelse, der udtrykkes af dem, der har magt eller autoritet.

 Bjerget er også den danske oversættelse af la Montagne, som var et radikalt fransk parti under den Franske Revolution.

 Bjerget (bygning) — en bygning på Amager.